Antinoe finmarchica är en ringmaskart som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Bylgides finmarchica. Enligt Catalogue of Life ingår Antinoe finmarchica i släktet Antinoe och familjen Polynoidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Bylgides och familjen Polynoidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
finmarchica